Інтернет-мем () — явище спонтанного розповсюдження певної інформації інтернетом усіма можливими способами 
 Сувіньє-сюр-Мем (фр. Souvigné-sur-Même) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. 
 Мем (англ. meme; у іншій транскрипції — «мім») — одиниця культурної інформації, поширювана від однієї людини до іншої за допомогою імітації, навчання.

Див. також
 Сент-Мем (значення)